Pearl Harbor (« hâvre de la perle ») est une base américaine du Pacifique située sur l'île d'Oahu dans l'archipel d'Hawaï.
 Par métonymie, désigne  aussi l'attaque japonaise du 7 décembre 1941 sur cette base.
Nommés d'après l'attaque ou la base américaine :
 Pearl Harbor, téléfilm américain de William Hale sorti en 1966 ;
 Pearl Harbor, film américain de Michael Bay sorti en 2001 ;
 Pearl Harbor, quatrième épisode de la saison 6 de Malcolm, diffusé en 2004 ;
 USS Pearl Harbor (LSD-52), un navire de la classe Harpers Ferry de l'US Navy.

Voir aussi 
 Pearl Harbour, une ville de Nouvelle-Zélande.